«Консультативная психология и психотерапия» (до 2009 включительно — «Московский психотерапевтический журнал») — рецензируемый специализированный журнал, освещающий проблемы теории, методологии и практики психотерапии, консультативной психологии и смежных дисциплин.

Общая информация 
Помимо оригинальных исследований, журнал публикует обзоры литературы по психотерапии и консультативной психологии, переводы, материалы «Круглых столов», интервью, рецензии. Основанный в 1992 г. по инициативе Ф. Е. Василюка и В. Н. Цапкина, журнал стал первым в России периодическим изданием по психотерапии и психологическому консультированию. В 2002 г. журнал был номинирован на участие в Национальном психологическом конкурсе «Золотая психея» (Санкт-Петербург, «Иматон») и удостоен звания «Лучший проект 2002 года в области интеграции психологов в единое профессиональное сообщество».

Журнал включен в базы данных ВИНИТИ РАН и рекомендован Высшей аттестационной комиссией Министерства образования РФ в перечне ведущих научных журналов и изданий для публикации научных результатов диссертационных исследований. Ссылки на опубликованные в журнале статьи часто встречаются в списках рекомендуемой литературы, предлагаемой учебными и справочными изданиями. Появление «МПЖ» послужило стимулом для создания ряда других периодических изданий в области практической психологии, таких, как «Журнал практического психолога» (под ред. А. Г. Лидерса), киевский «Журнал практикующего психолога» (под ред. А. Ф. Бондаренко).

Основные рубрики журнала 
 Антропология, феноменология, культура
 Теория и методология
 Исследования
 Мастерская
 Психотерапевтический цех
 Специальная психотерапия
 Случай из практики
 Эссе
 Дебют

Спецвыпуски журнала 
В отличие от таких узкоспециализированных периодических изданий, как, например, «Вестник психоанализа», тематика журнала охватывает все направления современной психотерапии, а подборки лучших текстов, принадлежащих тем или иным психотерапевтическим школам и направлениям, составляют содержание ежегодно публикуемых тематических номеров журнала (см. рис.).

Так, в 1996 г., когда российский читатель был почти не знаком с когнитивной терапией, вышел спецвыпуск «МПЖ» по когнитивной терапии. При подготовке выпуска редакция обратилась с письмом к А. Беку, и он написал вступительную статью.

Аудитория журнала 
Журнал ориентирован на психологов, врачей и священнослужителей, занимающихся психологическим консультированием и психотерапией, гуманитариев, прежде всего философов. Редакция журнала

смогла привлечь к работе и опубликовать тексты не только знаменитых психотерапевтов (Дж. Бьюдженталя, Д. Винникотта, Х. Кехеле, А. Миндела, Р. Мэя, М. Эриксона и др.), но и таких выдающихся мыслителей современности, как Ж. Ванье, митрополит Антоний Сурожский и др. 
Постоянными авторами журнала являются ведущий научный сотрудник Института философии РАН В. М. Розин,  (Белоруссия), декан ф-та психологии Российского Православного Университета во имя апостола Иоанна Богослова о. Андрей Лоргус и др.

Много внимания в журнале уделяется проблеме соотношения психотерапии и религии. До появления «МПЖ» эта тема в России была представлена единичными переводами работ классиков зарубежной психологии. Дискуссия «Психотерапия и религия» в «МПЖ» была открыта публикацией статей М. С. Занадворнова и В. М. Розина с предисловием редакции. В 1997 г. вышел первый спецвыпуск «МПЖ» по христианской психологии, а с 2003 тематические номера «Христианская психология» издаются ежегодно (см. рис.).

Доступ к электронной версии 
Весной 2010 г. была завершена работа по оцифровке выпусков журнала. Все статьи, опубликованные в журнале с момента его основания, теперь доступны в электронном виде на официальном сайте. Ряд статей находится в открытом доступе, и для их бесплатного скачивания требуется только регистрация на сайте. Некоторые публикации размещены также в электронной библиотеке МГППУ.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Содержание выпусков МПЖ (1992—2009) на сайте Flogiston
 Электронная библиотека МГППУ
 Христианская психология: за и против // Скепсис: научно-просветительский журн. № 3-4, 2005.
 Василюк Ф. Е., Цапкин В. Н. Консультативная психология и психотерапия

Примечания 

Журналы ВАК Минобрнауки России
Психотерапевтические журналы
Научные журналы Московского городского психолого-педагогического университета